Adam Keefe – cestista statunitense
 Zena Keefe – attrice statunitense

Pagine correlate 

O'Keefe